«Свечка»: роман в четырех частях с приложениями и эпилогом (в двух томах) — 2000-страничный роман Валерия Залотухи.

История написания 
Замысел романа родился у автора в 2000 году. Работа над «Свечкой» продолжалась более 12 лет. Книга была подписана в печать 23 октября 2014 г. 9 февраля 2015 г. Залотуха скончался.

В 2015 году роман «Свечка» получил вторую премию «Большая книга».

Сюжет и композиция 
«Герой романа „Свечка“ Евгений Золоторотов — ветеринарный врач, московский интеллигент, прекрасный сын, муж и отец — однажды случайно зашел в храм, в котором венчался Пушкин. И поставил свечку. Просто так. И полетела его жизнь кувырком, да столь стремительно и жестоко, будто кто пальцем ткнул: а ну-ка испытаем вот этого, глянем, чего стоит он и его ценности».

Одной из особенностей «Свечки» является её сложная, филигранно выстроенная композиция.

Четыре части романа имеют следующие названия:
 Часть первая. Три дня и три ночи, или За други своя.
 Часть вторая. Дело.
 Часть третья. ИТУ «Ветерок» при максимально возможном к нему приближении.
 Часть четвертая. Душа и дух.

За каждой частью следует приложение: поэтическое, прозаическое, эпистолярное и сказочное соответственно.

Важным для понимания романа в целом является Эпилог (или Послесловие), в котором в качестве одного из героев книги в действие вступает Автор.

Премии 
Национальная литературная премия «Большая книга» (сезон 2014—2015), вторая премия.

Примечания

Ссылки 
 Издательство «Время».  Валерий Залотуха."Свечка"
 Дмитрий Быков. О романе Валерия Залотухи «Свечка».
 Алексей Слаповский. Богу свечка. Российская газета, 27 января 2015 г.
 Протоиерей Андрей Кульков. Крылья света
 Итоги Национальной литературной премии «Большая книга», сезон 2014—2015 гг.
 Колпаков А. Ю. Проблема веры в современном романе о герое-интеллигенте: «Андеграунд, или герой нашего времени» В. Маканина И «Свечка» В. Залотухи // Вестник Челябинского государственного университета. 2018. № 6 (416). Филологические науки. Вып. 113. С. 76—82.

Романы 2014 года
Романы на русском языке
Романы о России
Романы о Москве